Könyvek
 Minden jó, ha vége jó (All’s well that ends well), William Shakespeare 1600-as évek elején íródott színműve
 Minden jó, ha jó a vége, Tony Wolf (Antonio Lupatelli) könyve, a „Füles, Pingvin és Mackó apó” sorozatban

Filmek 
 Minden jó, ha vége jó (All’s well that ends well), John Barton 1968-as filmje William Shakespeare színműve alapján
 Minden jó, ha a vége jó (…), Richard Brooks 1969-es filmje
 Minden jó, ha a vége jó (All’s well that ends well), Elijah Moshinsky 1981-es angol tévéfilmje, Shakespeare színműve alapján
 Minden jó ha jó a vége (…), John Dove 2012-es filmje

Dal
 Minden jó ha a vége jó, magyar nóta Babusa Miklós dalszövege, Magyari Imre zenéje alapján

Jegyzetek